Mosern heißen folgende geographische Objekte:

 Mosern (Gemeinde St. Andrä), Ortslage von Sankt Andrä, Bezirk Liezen, Kärnten
 Mosern (Gemeinde Grundlsee), Ortschaft von Grundlsee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Mosern (Aussig), deutscher Name des Stadtteils Mojžíř von Ústí nad Labem (Aussig)

Siehe auch: 
 Moser
 Mösern